Bèlitsa (Bulgària), localitat de Bulgària
 Belitsa (Rússia), localitat de Rússia